Натуральне число 2039
 2039 рік до нашої ери
 2039 рік нашої ери